Ben oder Bên bezeichnet:
 Ben (Vorname), männlicher Vorname – dort auch zu den Namensträgern
 Ben (Familienname), Familienname oder Namensteil – dort auch zu den Namensträgern
 Ben (Album), Album von Michael Jackson (1972)
 Ben (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (1972), Fortsetzung von Willard (1971)
 Ben (Lied), ausgekoppelte Single aus dem Album Ben
 Ben (Sänger), deutscher Sänger (* 1981)
 Ben (Hebräisch), „Sohn von“, z. B. Ben-Gurion, siehe auch Ibn
 Namensbestandteil im semitischen Sprachraum, siehe Ibn
 Ben – Nichts ist wie es scheint, Film von Thomas Schaurer
 den zweiten Buchstaben des armenischen Alphabets, siehe Բ
 (2863) Ben Mayer, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Ben (schottisch gälisch = Berg) als Bestandteil vieler Bergnamen hauptsächlich in Schottland
 Ben (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Tschahār Mahāl und Bachtiyāri im Iran

Ben ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ben (Arkansas), im Stone County
 Ben (Ohio), im Licking County
 Ben (Tennessee), im Maury County – nicht mehr existent
 Ben (Texas), im Wood County

ben steht für:
 Bengalische Sprache (ISO-639-2-Code)

BEN steht für:
 Benin, Länderkürzel nach ISO 3166 und dem Internationalen Olympischen Komitee
 Bestätigungsnummer, Begriff im Telebanking
 Flughafen Bengasi, IATA-Code

Siehe auch:

 Big Ben, Glocke im Turm des Londoner Parlamentsgebäudes
 Big Ben (Vulkan), australischer Vulkan
 Ben Hur
 Ben-Hadad, Name mehrerer Könige von Aram

BEN